Десетобој за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 17. и 18. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 одбранио је Ештон Итон из САД.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 десетобојца из 21 земљe.

  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2
  2
  1
  1
  2
  3
  1
  3
  1
  1
  1
  2
  2
  2
  1

Систем такмичења 
Такмичње у десетобоју се одржавало два дана. Првог дана сви десеобојци су се такмичили у пет, а другог преосталих пет дисциплина. Сваки резултат се претвара у бодове према таблицама. Бодови из свих десет диасциплина се сабирају да би се добио укупан резултат и утврдио коначан пласма. На крају такмичења, уколико два десетобојца имају једнак број бодова, бољи је онј која је добио више бодова у већем броју дисциплина.

Рекорди

Најбољи резултати у 2016. години 
Десет најбољих десетобојаца 2016. године до почетка првенства (17. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ОИ 2016.

 Квалификациона норма 
Дестобојци који су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године остварили задату норму квалификовали су се на ОИ 2016..

 Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

 Резултати 
 100 метара 
Такмичење је почело 17. 8. 2016. године у 9.30 Такмичари су били подељени у четири групе.,,,

Ветар: 1. група +0,5 м/с, 2. група -0,4 м/с, 3. група -0,8 м/с, 4. група -0,1 м/с.

 Скок удаљ 
Такмичење је почело 17. 8. 2016. године у 10.35 Такмичари су били подељени у четири групе.,,,

 Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле је почело 17.8.2016. године у 12.15 по локалном времену.,,,

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
! Пласман !! Група !! Атлетичарка !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! #1 !! #2 !! #3 !! Рез. !! Бод. !! Белешка !! Ук. бод. || Плас.
|-
|1. || А || align=left|Кевин Мајер || align=left|||15,97  || style="border-right:double" |15,97  || 15,76 || x || – || 15,76 || 836 || || 2.699 ||style="background-color:#cd7f32"| 3.
|-
|2. || Б || align=left|Бастјен Озеј || align=left|||15,90  || style="border-right:double" |15,38 || 15,41 || x || x || 15,41 || 815 ||  || 2.468 || 17.
|-
|3. || А || align=left|Луиз Алберто де Араухо || align=left|||15,64  || style="border-right:double" |15,13  || 14,45 || 14,63 || 15,26 || 15,26 || 806 ||  || 2.648 || 4.
|-
|4. || А || align=left|Адам Себастијан Хелцелет || align=left|||15,44  || style="border-right:double" |15,44  || 15,11 || 14,65 || 15,03 || 15,11 || 796 || || 2.541 || 11.
|-
|5. || Б || align=left|Артур Абеле || align=left|||15,79  || style="border-right:double" |15,79  || x || 15,03 || x || 15,03 || 792 || || 2.489 || 15.
|-
|6. || Б || align=left|Џереми Тајво || align=left|||14,93  || style="border-right:double" | 14,88 || 14,92 || 14,33 || x || 14,92 || 785 ||  || 2.565 || 9.
|-
|7. || Б || align=left|Леонид Андрејев || align=left|||16,27  || style="border-right:double" |16,27  || 14,86 || 14,33 || x || 14,86 || 781 || || 2.298 || 30.
|-
|8. || А || align=left|Линдон Виктор || align=left|||15,73  || style="border-right:double" |15,73  || x || x || 14,80 || 14,80 || 777 || || 2.516 || 14.
|-
|9. || Б || align=left|Курт Феликс || align=left|||15,23  || style="border-right:double" |15,02 || 14,13 || 14,77 || 14,55 || 14,77 || 776 || || 2.567 || 8.
|-
|10.|| А || align=left|Ештон Итон || align=left|||15,40  || style="border-right:double" |15,06  || 14,72 || 14,73 || 14,58 || 14,73 || 773 || || 2.803 || style="background-color:#ffd700"| 1.	 
|-
|11. || А || align=left|Јордани Гарсија || align=left|||16,50  || style="border-right:double" |14,48  || 14.58 || 14,37 || 14,39 || 14,58 || 764 || || 2.441 || 19.
|-
|12. || Б || align=left|Алексеј Касјанов || align=left|||15,72  || style="border-right:double" |15,02  || x || 14,50 || x || 14,50 || 759 || || 2.614 || 6.
|-
|13. || Б || align=left|Леонел Суарез || align=left|||15,20  || style="border-right:double" |14,27  || 13,77 || 14,27 || 14,11 || 14,27 ||| 745 ||  || 2.406 || 22.
|-
|14. || Б || align=left|Михаил Дудаш || align=left|||14,39   || style="border-right:double" |14,24  || 13,96 || 14,23 || x || 14,23 || 742 || || 2.524 || 12.
|-
|15. || Б || align=left|Кај Казмирек || align=left|||14,78  || style="border-right:double" |14,78  || 14,15 || 14,20 || 13,87 || 14,20 || 741 || || 2.633 || 5.
|-
|16. || А || align=left|Павел Вјесјолек || align=left|||14,55  || style="border-right:double" |14,15  || 13,38 || x || 14,17 || 14,17 || 739 ||  || 2.377 || 25.
|-
|17. || А || align=left|Кеисуке Уширо || align=left|||15,65  || style="border-right:double" |15,13  || 13,91 || 14,14 || 14,03 || 14,14 || 737 || || 2.306 || 28.
|-
|18. || А || align=left|Виљем Коерцен || align=left|||14,50  || style="border-right:double" |13,76  || 14,00 || x || x || 14,00 || 728 ||  || 2.371 || 26.
|-
|19. || А || align=left|Питер Браун || align=left|||14,87  || style="border-right:double" |14,76  || 13,77 || 13,90 || x || 13,0 || 722 || || 2.523 || 13.
|-
|20. || Б || align=left|Карл Роберт Салури || align=left||| 14,43 || style="border-right:double" |14,43  || 13,88 || 13,74 || 13,55 || 13,88 || 721 || ||2.440 || 20.
|-
|21. || А || align=left|Ларби Бурада || align=left|||14,00  || style="border-right:double" |12,88  || 13.47 || 12,74 || 13,78 || 13,78 || 715 ||  || 2.572 || 7.
|-
|22. || А || align=left|Пау Тонесен || align=left|||15,17 || style="border-right:double" |14,74   || x || 13,69 || x || 13,69 || 709 || || 2.393 || 24.
|-
|23. || Б || align=left|Демијан Ворнер || align=left | ||14,74  || style="border-right:double" |14,74  || 13,53 || 12,62 || 13,66 || 13,66 || 708 || || 2.708 || style="background-color:#c0c0c0"| 2. 
|-
|24. || Б || align=left|Јиржи Сикора || align=left|||14,95  || style="border-right:double" |14,48  || 13,04 || 13,45 || x || 13,45 || 695 || || 2.336 || 27.
|-
|25. || А || align=left|Зак Зимек || align=left||| 14,77 || style="border-right:double" |14,53  || 12.96 || 13,44 || 13,32 || 13,44 || 694 || || 2.552 || 10.
|-
|26. || А || align=left|Доминик Дистелбергер || align=left|||13,76  || style="border-right:double" | 13,76 || 13,15 || 13,23 || 13,40 || 13,40 || 692 || || 2.482 || 16.
|-
|27. || А || align=left|Рико Фрајмут || align=left|||15,62  || style="border-right:double" |14,57  || 12,75 || 13,25 || 13,27 || 13,27 || 684 || || 2.460 || 18.
|-
|28. || А || align=left|Томас ван дер Плецен || align=left|||14,32  || style="border-right:double" |13,17  || 12,84 || x || 12,56 || 12,84 || 657 || || 2.440 || 21.
|-
|29. || А || align=left|Акихико Накимура || align=left|||12,47  || style="border-right:double" |12,47  || 12,00 || 11,36 || 11,92 || 12,00 || 606 || || 2.303 || 29.
|-
|30. || А || align=left|Седрик Дублер || align=left|||12,30  || style="border-right:double" | 12,30 || 11.49 || 11,38 || 11,43 || 11,49 || 575 || || 2.394 || 23.
|-
|– || А || align=left|Мајкел Уибо || align=left|||14,98|| style="border-right:double" |14,98|| x || x || x ||  || 0 || || 1.672 || 31.
|}

 Скок увис 
Такмичење у скоку увис је почело 17.8.2016. године у 17.45 по локалном времену.,,,

 400 метара 
Такмичење је почело 17. 8. 2016. године у 21.30 Такмичари су били подељени у четири групе.,,,

 110 метара препоне 
Такмичење је почело 18. 8. 2016. године у 9.30. Такмичари су били подељени у две групе.,,,

Ветар: 1. група +0,4 м/с, 2. група +0,1 м/с, 3. група +0,7 м/с, 4. група' +0,7 м/с.

Бацање диска 
Такмичење у бацању диска почело је 18.8.2016. године у 12.15 по локалном времену.,,,

Скок мотком 
Такмичење у скоку мотком одржано је 18.8.2016. године у 13.25 по локалном времену.,,,

Бацање копља 
Такмичење у бацању копља почело је 18.8.2016. године у 18.35 по локалном времену.,,,

1.500 метара 
Такмичење је почело 18. 8. 2016. године у 21.45 Такмичари су били подељени у две групе.,,,

Коначни резултати 
Ештон Итон је одбранио титулу олимпијског победника са последљих Олимпијских игара у Лондону резултатом 8.893 бода, чиме је изједначио олимпијски рекорд који држи Роман Шебрле из Чешке.

Референце

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Десетобој на Летњим олимпијским играма